est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 n-octadécane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6,7,8,9-octaméthyldécane, numéro CAS